Morinàcia o Morinàcies (Morinaceae) és una família de plantes amb flors de l'ordre de les Dipsacals.

Segons algunes classificacions els gèneres d'aquesta família formen part també de la família de les Dipsacàcies. Per exemple, a la classificació APG II (2003) aquesta família és opcional.

Gèneres 
Conté 3 gèneres, amb entre 13 i 17 espècies:
 Acanthocalyx
 Cryptothladia
 Morina

Referències 

 Cannon MJ, Cannon JFM. 1984. A revision of the Morinaceae (Magnoliophyta-Dipsacales). vol. 12. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot., 35p.
 Bell, C. D. & M. J. Donoghue. 2003. Phylogeny of Morinaceae (Dipsacales) based on nuclear and chloroplast DNA sequences. Organisms, Diversity, & Evolution 3:227-237.

Dipsacals